Frowein ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Elisabeth von Treuenfels-Frowein (* 1962), deutsche Politikerin (FDP), MdHB
 Bartholomäus Frowein († 1430), deutscher Abt und Hochschullehrer, siehe Bartholomäus Fröwein
 Christian Ludwig Frowein (1698–1756), Bürgermeister in Elberfeld
 Cornelius Frowein (* 1957) deutscher Dirigent
 Dagmar von Cramm geb. Frowein (* 1955), deutsche Food-Journalistin und Kochbuchautorin
 Dieter Frowein-Lyasso (1945–2013), Kölner Künstler, Kunstsammler und Mäzen
 Eberhard Frowein (1881–1964), österreichischer Roman- und Drehbuchautor und Filmregisseur
 Eduard von Frowein (1841–1924), deutscher Jurist und Politiker
 Florian Frowein (* 1988), deutscher Schauspieler, deutsches Model
 Gottlieb Frowein (1827–1907), deutscher Unternehmer
 Harald Frowein (1900–1978), deutscher Textilunternehmer und Präsident der Industrie- und Handelskammer Wuppertal
 Heinz Frowein (1905–1994), deutscher Kommunalpolitiker (CDU; 1961 bis 1964 OB Wuppertal)
 Jochen Abraham Frowein (* 1934), deutscher Rechtswissenschaftler
 Kurt Frowein (1914–1964), deutscher Kriegsberichterstatter und Reichsfilmdramaturg
 Otto Frowein (1899–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Reinhold A. Frowein (1923–2021), deutscher Neurochirurg
 Rolf Frowein (1921–1963), deutscher Neurologe und Neuroradiologe
 Uwe Frowein (* 1962), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Frohwein